Юридическое совещание при Временном правительстве России — консультационный орган, функционировавший при Временном правительстве с 8 марта по 25 октября 1917 года.

История 
Фактически, Юридическое совещание, как консультационный орган, начало свою работу 8 марта 1917 года. Круг же его полномочий и функций был определен Постановлением Временного правительства от 22 марта 1917 года. Упразднено 25 октября 1917 года.

Состав и руководство

Члены Совещания 
Состав ЮС формировался из шести членов, назначаемых Временным правительством и, сверх того, на правах члена в ЮС входил Управляющий делами Временного правительства. В изначальный состав совещания вошли ведущие юристы из рядов партии кадетов: В. А. Маклаков, Ф. Ф. Кокошкин, Н. И. Лазаревский, барон Б. Э. Нольде, М. С. Аджемов и В. Д. Набоков.

Позднее в составе Совещания пребывали: Н. Н. Авинов, В. М. Гессен, С. А. Котляревский, В. В. Водовозов, А. Я. Гальперн, А. С. Зарудный, А. С. Лаппо-Данилевский.

Председатели 
За время работы Юридического совещания им руководили 3 человека:

 Василий Алексеевич Маклаков — 8 марта — 20 марта 1917

 Федор Федорович Кокошкин — 20 марта — 10 июля 1917

 Николай Иванович Лазаревский — 10 июля — 25 октября 1917

Полномочия и функции 
В задачи Юридического совещания входили:

 юридическая оценка постановлений, указов Временного правительства и распоряжений Министерств,

 представление юридических заключений по отдельным вопросам деятельности органов Временного правительства,

 подготовка документов для Учредительного собрания (с 26 июля 1917 года).

Деятельность 
ЮС стало ключевым звеном в системе законотворческой деятельности Временного правительства — в течение 1917 года через рассмотрение ЮС прошли все наиболее важные законопроекты. Всего за время своей деятельности Юридическое совещание приняло и передало на рассмотрение Временному правительству 56 законопроектов. При этом, основной и наиболее насыщенный период работы совещания пришелся на март — май 1917 года. За этот короткий период ЮС провело 18 заседаний и представило Временному правительству 31 доклад по ряду сложных юридических вопросов: были подготовлены постановления об актах верховного управления, утвержденных до 27 февраля 1917 года, об использовании статьи 87 Основных государственных законов, о волостном земском управлении, было подготовлено постановление о функциях самого ЮС, а также текст присяги министров и ряду других вопросов.

Юридическое совещание принимало активное участие в работе Учредительного собрания. Ведомство подготовило:

 проект организационного статута Учредительного собрания и справки о подготовке к созыву Собрания;

 справку о государственном устройстве Финляндии, выдержки из законодательных актов иностранных государств;

 пакета документов, касающихся взаимоотношений России и Украины в контексте внесения изменений в нормативно-правовые акты и законодательство.

Структурные подразделения 
При Юридическом совещании функционировали следующие структурные подразделения:

 Особая межведомственная комиссия для установления единообразного отношения всех ведомств к требованиям Ликвидационной комиссии по делам Царства Польского,

 Особая комиссия по составлению проекта Основных законов,

 Комиссия по ликвидации сословных учреждений,

 Комиссия по вопросу о применении ст. 96 Основных государственных законов

 Управление комиссара по делам Украины.

Примечания 

Временное правительство России
Всероссийское учредительное собрание